И́кстенс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Икстенс, Каспар (род. 1988) — латвийский футболист, вратарь.
 Икстенс, Оскар (род. 1991) — латвийский футболист, защитник.